Аэропорт Аннет-Айленд (),  — гражданский аэропорт, расположенный на острове Аннет-Айленд (Аляска), США.

Инфраструктура 
Аэропорт Аннет-Айленд эксплуатирует две взлётно-посадочные полосы:
 12/30 размерами 2284 x 46 метров и асфальтовым покрытием;
 2/20 размерами 1740 x 46 метров и гравийным покрытием.

Примечания

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски